Miejscowości w USA:
 Avilla – jednostka osadnicza w stanie Arkansas, w hrabstwie Saline
 Avilla – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Noble
 Avilla – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Jasper
Gminy w USA:
 Avilla (ang. Avilla Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Comanche